Ching se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ren-Chang Ching
 Ren Chang Ching